Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2015 wurden im Skispringen der Männer drei Wettbewerbe ausgetragen. Neben den Einzelwettbewerben auf Normal- und Großschanze gab es den Mannschaftswettbewerb auf der großen Schanze. In den Einzelkonkurrenzen wurde zunächst eine Qualifikation ausgetragen. Dabei waren die Springer bis Platz 10 des aktuellen Weltcup-Standes vorqualifiziert. Die übrigen Springer bewarben sich um die weiteren Plätze im eigentlichen Wettbewerb mit 50 Teilnehmern. Die Sprünge der vorqualifizierten Springer wurden nicht mit Haltungsnoten bewertet und werden deshalb in den folgenden Tabellen gesondert aufgeführt.

Einzelspringen Normalschanze HS100

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 20. Februar 2015 ausgetragen.

Vorqualifizierte Springer
Die vorqualifizierten Springer absolvierten im Rahmen der Qualifikation einen Sprung mit verkürztem Anlauf und ohne Notenwertung.

Wettkampf 
Der Wettkampf wurde am 21. Februar 2015 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Einzelspringen Großschanze HS134

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 25. Februar 2015 ausgetragen.

Vorqualifizierte Springer
Die vorqualifizierten Springer absolvierten im Rahmen der Qualifikation einen Sprung ohne Notenwertung.

Wettkampf 
Der Wettkampf wurde am 26. Februar 2015 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Mannschaftsspringen Großschanze HS134 
Der Wettkampf wurde am 28. Februar 2015 ausgetragen.

Verwendete Abkürzungen

Quellen 
 Qualifikation Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 21. März 2021
 Wettkampf Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 21. März 2021
 Qualifikation Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 21. März 2021
 Wettkampf Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 21. März 2021
 Teamwettkampf Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 21. März 2021

Skispringen Manner
Manner 2015
Skispringen (Schweden)